Achlyonice är ett släkte av sjögurkor. Achlyonice ingår i familjen Elpidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjögurkor
Achlyonice